Не слід плутати з Гоп (), що англійською та шотландською означає «невелика замкнена долина».

Нью-Гоуп — місто, штат Алабама
 Нью-Гоуп — місто в окрузі Ганнепін, штат Міннесота
 Нью-Гоуп — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Гоуп — місто, штат Теннессі
 Нью-Гоуп — місто, штат Техас
 Нью-Гоуп — місто, штат Вісконсин
 Нью-Гоуп — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Нью-Гоуп — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Нью-Гоуп — переписна місцевість, штат Орегон
 Нью-Гоуп — переписна місцевість в окрузі Огаста, штат Вірджинія

Багатозначні терміни